Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ASB Classic 2020. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 14 Spieler an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Januar 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 53 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Auckland